Amistad betekent in het Spaans Vriendschap.

Het woord kan verwijzen naar de volgende onderwerpen:
 Amistadopstand, beroemde slavenopstand in 1839
 La Amistad, het schip waarop bovenstaande opstand plaatsvond
 Amistad (rechtszaak), het verloop van de rechtszaak voortkomend uit bovenstaande opstand.
 Amistad (film), de film over bovenstaande opstand
 Amistad (voetbalclub), voetbalclub in Spanje